Zweibrücken – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat
 Zweibrücken – byłe księstwo
 Zweibrücken – były powiat